A Guerra dos Botões, romance francês publicado em 1913

Cinema
 War of the Buttons, filme (1994) franco-britânico exibido no Brasil como A Guerra dos Botões
 A Guerra dos Botões (1962), filme francês (originalmente, La Guerre des boutons) 
 A Guerra dos Botões (2011), filme francês (originalmente, La Guerre des boutons)

Desambiguações de cinema